Parramatta (Australië), voorstad van Sydney
 Parramatta (LGA), Local Government Area (LGA) in Australië
 Parramatta (rivier), rivier bij Sydney
 Parramatta Power, voormalige Australische voetbalclub
 HMAS Parramatta (D55), Australische torpedobootjager (1910-1928)
 Parramatta (geslacht), een geslacht van vlinders